Inwazja porywaczy ciał – powieść Jacka Finneya
 Inwazja porywaczy ciał – film z 1956 roku
 Inwazja porywaczy ciał – album DonGURALesko i Matheo

Zobacz też 
 Inwazja łowców ciał